La coupe de Suède de football 1985-1986 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football. Elle est remportée par le Malmö FF.

Phase finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Références 

  Matcher i svenska cupen genom tiderna

1986
Suede
Sport en Suède en 1985
1986 en Suède